Castro Barros puede referirse a:

Pedro Ignacio Castro Barros, político y sacerdote argentino, que representó a La Rioja en el Congreso de Tucumán;
Castro Barros, localidad argentina del departamento General Belgrano, provincia de La Rioja;
Departamento Castro Barros, división administrativa de la provincia de La Rioja, Argentina;
Castro Barros, estación de la línea A de subte de la ciudad de Buenos Aires.